Tanet ou Tannet est un nom de famille. Le nom de famille français Tanet pourrait être d'origine toponymique ou un sobriquet. Les variantes orthographiques de ce nom de famille comprennent : Tanat, Tannat, Tanet, Tanett, Tanatt, Tannatt, ou encore Danet en raison de l'apophonie, et bien d'autres encore. Dans le cas de « Tanet », plusieurs interprétations sont possibles. Le nom de famille remonte au vieux breton « tanet », qui signifie « enflammé », qui pourrait être un surnom pour un trait de caractère nerveux ou irrité ou une corruption du celtique commun « tan-arth », « feu élevé », dérivé du lieu où le porteur original a résidé, suggérant dans ce cas « celui qui a habité sur la balise ou le phare ».

Tanet pourrait également être une corruption du toponyme tanouët signifiant chênaie (tannoed, qui a subi une mutation consonantique en tann-eto en brittonique commun), et a la même racine que le gaulois tanno- (chêne), le latin tannum (écorce de chêne) utilisé dans le tannage du cuir, le vieux haut allemand tanna (chêne, sapin, apparenté) du proto-germanique tan, (aiguille, ce qui dépasse) et le breton tann (chêne). Dans les régions de langue française ancienne, il signifiait aussi tissu brun ou la couleur du feu et désignait le fabricant. 

Ce patronyme est aujourd'hui répandu dans toute la France avec des concentrations en Bretagne et en Aquitaine, même si l'origine aquitaine peut différer. On trouve également un terme toponymique tannet en Savoie, en Suisse, dans les Alpes-Maritimes : tanne, tune, tannaz, taverno ou tuna (grotte, trou, antre ou voûte). On trouve aussi couramment Tanné dans le Finistère.

Un nom de famille similaire se trouve également dans le sept irlandais de Ó Tanaidhe (Tanny, Tannay, Tanney, Tanie, Taney), faisant partie du Clan Drugain (Tanaide, Tanaidhe, Tanaí (TAWN-ee/TAHN ee) signifiant mince, subtil.

Personnes 
Parmi les personnes portant ce nom figurent

 Chantal Tanet, écrivain et traductrice française originaire du Périgord 
 Marie-Thérèse Tanet, épouse de Jean-Baptiste de Sénac et mère de Gabriel Sénac de Meilhan
 Louison Tanet, canoéiste français en eau libre
 Abbé Taneth de Locminé, moine breton qui fut obligé de fuir après la destruction de l'abbaye de Saint-Sauveur à Moréac par les Normands vers 919, il s'installa en 927 dans le Berry
  (859-904), roi de la dynastie des Pagan de Birmanie
 Steve Tannet, musicien et producteur anglais
 Claire Tannett, patineuse artistique canadienne
 Tanetlouuen (feu-joyeux), cité dans le Cartulaire de Redon pp. 185-186

Lieux 
Les lieux portant ce nom sont notamment
 Le Tanet
 Le Tanet, lieu-dit à Saint-Aubin-de-Branne
 Le Tanet, lieu-dit à Plœuc-sur-Lié
 Le Tanet, lieu-dit à Saint-Georges-sur-Renon
 Le Tannet, lieu-dit de Saint-James et Saint-Senier-de-Beuvron
 Le Tannet, un lieu-dit à Saint-Pierre-sur-Dives
 Le Tannet, un lieu-dit à Brée
 Le village de Crec'h-Tanet devenu lieu-dit a été incorporé en partie à Lannion par l'ordonnance du 11 septembre 1822. Du breton krec'h (hauteur, monticule) et tanet (allumé, brûlé)
 Hameau de La Ville Tanet, lieu-dit de Le Hinglé.
 La Ville Tanet, lieu-dit de Landéhen.
 La Ville Tanet, lieu-dit de Plédéliac.
 La Ville Tanet, lieu-dit de Saint-Pôtan.
 Les Villes Tanets, lieu-dit d'Yffiniac.
 Le Tanouët, lieu-dit de Boqueho et Plouvara.
 Le Dannoët, un lieu-dit à Canihuel et Saint-Nicolas-du-Pélem
 Le Dannoët, un lieu-dit à Lanrivain

Voir aussi 

 Thanet (cf. Île de Thanet): l'Historia Brittonum, écrite au Pays de Galles au 9ème siècle, indique que « Tanet » était le nom utilisé pour l'île par les légendaires anglo-saxons Hengist et Horsa
 
 
 772 Tanete, un astéroïde nommé d'après le village de Tanete, Bulukumba Regency, Sulawesi
 « Tanet », un nom arabe yéménite pour 
 Tannat, un raisin de vin rouge

Notes et références

Liens externes 

 

Patronyme breton